A Fórmula molecular C4H6O pode fazer referência a:

 Crotonaldeído
 Metil vinil cetona
 Éter divinílico

Desambiguações de ciências